Андрій Кравченко:

 Кравченко Андрій Анатолійович (1987—2014) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Кравченко Андрій Григорович (1899—1963) — радянський військовий керівник, двічі Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Андрій Григорович (1912—1976) — радянський воєначальник, генерал-полковник танкових військ(1944), двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1945), командир танкової бригади, корпусу, командувач армії (з 1944 р.) під час Другої світової війни.
 Кравченко Андрій Євгенович ( 1956 р.)  — український педагог та літературознавець, кандидат філологічних наук, лауреат Шевченківської премії, Відмінник освіти України.
 Кравченко Андрій Іванович (1913—1964) — учасник Другої світової війни, старший розвідник батареї 305-го гвардійського артилерійського полку (117-я гвардійська стрілецька дивізія,  13-ї армії, 1-го Українського фронту), командир відділення розвідки артилерійського дивізіону 99-го гвардійського артилерійського полку (47-а гвардійська стрілецька дивізія, 8-а гвардійська армія, 1-й Білоруський фронт), гвардії старший сержант.
 Кравченко Андрій Іванович (1971—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Кравченко Андрій Ілліч (1912—1976) — полковник  Радянської Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 Кравченко Андрій Сергійович (1986) — білоруський легкоатлет, десятиборець, олімпійський медаліст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок